Slovenija
 Gabrnik (Juršinci, Slovenija), naselje u općini Juršinci
 Gabrnik (Škocjan, Slovenija), naselje u općini Škocjan